Q60 peut faire référence à :
 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal, d'après la classification internationale des maladies ;
 Infiniti Q60, une automobile du constructeur japonais Infiniti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres